Дельден — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Дельден, Александр Вилимович (1773—1829) — полковник артиллерии, Георгиевский кавалер (№ 3405; 15 февраля 1819).
 Дельден, Вилим Вилимович (1662—1735) — московский губернатор, генерал-поручик.

Топоним 
 Дельден — город в Нидерландах.